Dolmen de la Garenne steht für folgende Megalithanlagen in Frankreich:

 Dolmen de la Garenne (La Mothe-Saint-Héray) bei La Mothe-Saint-Héray, Département Deux-Sèvres
 Dolmen de la Garenne (Saint-André-des-Eaux) bei Saint-André-des-Eaux, Département Loire-Atlantique
 Dolmen de la Garenne (Grandvilliers) bei Grandvilliers, Gemeinde Eole-en-Beauce, Département Oise